Le Qatar Airways Challenge 2004 est l'édition 2004 du Qatar Airways Challenge qui se déroule à Doha du 23 au . 

Vanessa Atkinson remporte le titre en battant Cassie Jackman en finale
.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Airways Challenge

2004
Squash en 2004
Sport au Qatar en 2004
Sport en février 2004